Финал Кубка шотландской лиги 1964 — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1964/65, состоявшийся 24 октября 1964 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Рейнджерс» и «Селтик». Победителями в этом дерби «Old Firm» стали «джерс», переигравшие «кельтов» со счётом 2:1, благодаря «дублю» форварда Джима Форреста. Примечательно, что тот же игрок также забил два мяча в полуфинальном матче «Рейнджерс» с «Данди Юнайтед» — был зафиксирован аналогичный счёт 2:1.

Путь к финалу

«Рейнджерс»

«Селтик»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт матча на Celticwiki 

 
1964
Матчи ФК «Рейнджерс»
Матчи ФК «Селтик»
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1964 году
Октябрь 1964 года
 1964
Спортивные соревнования в Глазго